OMA est un sigle, qui signifie :
, agence d'architecture fondée par Rem Koolhaas ;
 Olympic Moustakbel Arzew, un club algérien de football ;
 Omaha, une ville des États-Unis, selon le code IATA des aéroports ;
 Oman, selon la liste des codes pays du CIO ;
 Oman Air, selon le code OACI des compagnies aériennes ;
 , une association qui développe des standards qui rendent possible la création de données mobiles interopérables, accessibles par le biais de terminaux divers, de fournisseurs de services, d'opérateurs, de réseaux et à partir de points géographiques différents ;
 OMA est le signe de l’opérateur aéroportuaire mexicain Groupe aéroportuaire Centre Nord ;
OMA est une abréviation :
Operational Modal Analysis ;
 Ordonnance de mise en accusation, un document juridique lors d'un procès ;
 Ordures ménagères et assimilées, sous-ensemble des déchets ménagers ;
 Otite moyenne aiguë, une inflammation de l'oreille ;
Oma peut faire référence à :
Ōma, un bourg situé dans la préfecture d'Aomori au Japon ;
Oma, un livre ;
 Oma, qui signifie « Mamie » en allemand.

Code